Wernerkapelle heißen folgende nach dem Volksheiligen Werner von Oberwesel (1271–1287) benannte Kirchengebäude:

 Wernerkapelle (Bacharach)
 Wernerkapelle (Womrath)
 Die ehemalige Wernerkapelle in Oberwesel wurde in Mutter-Rosa-Kapelle umbenannt